Jonathon Kalinski (né le  à Bonnyville, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||52 ||13 ||13 ||26 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||58 ||16 ||25 ||41 ||195 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Mavericks de Mankato || NCAA ||30 ||4 ||7 ||11 ||73 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2006-2007 || Mavericks de Mankato || NCAA ||37 ||17 ||10 ||27 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Mavericks de Mankato || NCAA ||39 ||8 ||10 ||18 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 ||10 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||46 ||10 ||7 ||17 ||49 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2008-2009 || Flyers de Philadelphie || LNH ||12 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||69 ||10 ||18 ||28 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Flyers de Philadelphie || LNH ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 73 || 6 || 17 || 23 || 86 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 40 || 9 || 3 || 12 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012|| Admirals de Norfolk || LAH || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH ||27 ||1 ||5 ||6 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Pontiacs de Bonnyville Sr. || NCHL ||3 ||1 ||2 ||3 ||10 ||4 ||4 ||1 ||5 ||8

|22 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mai 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Mavericks de Minnesota State
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Naissance en Alberta